Martin Schulze ist der Name folgender Personen: 

* Martin Schulze (Theologe) (1866–1943), deutscher Theologe und Hochschullehrer
 Martin Schulze (Gewerkschafter), deutscher Gewerkschafter und Politiker, MdV 
 Martin Schulze (Journalist) (1937–2014), deutscher Fernsehjournalist und Moderator
 Martin Schulze (Regisseur) (* 1973), österreichischer Regisseur
 Martin Schulze Wessel (* 1962), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Martin Schultze (1835–1899), deutscher Pädagoge und Sprachforscher
 Martin Schulz (Begriffsklärung)